Als Riesenchromosomen werden Chromosomen bezeichnet, die besonders groß sind. Darunter fallen:

 Polytänchromosomen, die aus vielen parallelen DNA-Strängen bestehen und in den Körperzellen mancher Eukaryoten auftreten.
 Lampenbürstenchromosomen, die in den Eizellen mancher Tierarten auftreten.